Douce River kan syfta på följande platser:

Dominica 

 Douce River (vattendrag i Dominica), Saint Andrew,

Grenada 

 Douce River (vattendrag i Grenada), Saint John, 

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar